Crawl bezeichnet:
 einen Kriechtitel im Fernsehen
 Crawl (Computerspiel), Computerspiel (2017)
 Crawl (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Alexandre Aja (2019)
 Crawl (Lied), Lied von Chris Brown (2009)
 Kraulschwimmen